Royal College kan syfta på:

Royal College of Pathologists of Australasia –  en ursprungligen australisk förening för medicinska specialister inom laboratoriedisciplinerna
Royal College Colombo – en skola i Sri Lanka
Royal College of Music – en skola i South Kensington, London
Royal College of Organists – en skola i London
 The Royal College of St. Peter at Westminster – en skola i London, se Westminster School